Парри́лья () — испанский топоним и фамилия. Известные носители:

  (род. 1946) — епископ Риобамбы (2013 — н. в.).
 Бруно Родригес Паррилья (род. 1958) — кубинский дипломат и политик.
 Пилар Кастро Паррилья (род. 1970) — испанская актриса.
 Лана Паррилья (род. 1977) — американская актриса.
  (1918—2005) — в 1968—1969 годах временный президент Панамы.

Топоним 
 Ла-Паррилья — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Лоренсо-де-ла-Паррилья — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча.